Ма́ркер или маркёр может означать:

Маркер 

 Маркер — фломастер, обычно на спиртовой основе и не смывающийся водой.
 Маркер — оружие в пейнтболе, стреляющее шариками с краской.
  — морфема, которая указывает (маркирует) грамматическую роль слова, словосочетания или предложения.
 Маркер списка — типографский знак, используемый для выделения элементов списка.
 ДНК-маркер — известная специфическая последовательность ДНК.
 Маркерный радиомаяк — устройство в составе курсо-глиссадной системы, позволяющее пилоту определить расстояние до взлётно-посадочной полосы.
 Маркер — российская робототехническая платформа военного назначения разработки Фонда перспективных исследований.

Фамилия 
  (1905—1997) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Марунз» (1935).
  (1922—2018) — пакистанский спортивный комментатор и дипломат, посол Пакистана в США (1986—1989) и постоянный представитель в ООН (1990—1995).
  (1903—1972) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Кантон Буллдогз».
 Маркер, Стив (род. 1959) — американский рок-музыкант и автор песен.
  (1925—2010) — пакистанский политик и предприниматель, министр водных ресурсов и энергетики (1993).
 Крис Маркер — псевдоним французского кинорежиссёра-документалиста, фотографа и писателя Кристиана-Франсуа Буш-Вильнёва (1921—2012).

Маркёр 
 Маркёр — человек, ведущий подсчёт очков при игре на бильярде.
 Маркёр — сельскохозяйственный инструмент для разметки грядок.
  — устройство управления автоматической коммутацией на координатной АТС.

См. также 
 Маркировка
 Маркированность
 Текстовый курсор, который в разговорной речи иногда называют маркером.